Álvaro Neil (nacido el 17 de julio de 1967 en Oviedo, España) también conocido como el Biciclown es un asturiano que decidió cortar por lo sano con su vida acomodada y hacer realidad un sueño: recorrer el mundo en bicicleta repartiendo sonrisas. Nació así la iniciativa M.O.S.A.W (Miles Of Smiles Around the World) 2004-2017.

Él es uno de los máximos representantes del cicloturismo en España y el mundo.

Biografía 
Nació en Oviedo un 17 de julio de 1967. Estudió Derecho y Clown. Desde el 2001-2003 recorrió América del Sur, con su proyecto Kilómetros de sonrisas. Al concluir inició el 19 de noviembre de 2004, Miles of Smiles around the world (2004-2017), que concluyó el mismo día 19 de noviembre en su ciudad natal, Oviedo. 

Su anhelo es no pensar en el futuro, no olvidar el pasado, y vivir el presente: el único tiempo verbal realmente útil.

Gracias a su página web se pueden seguir las aventuras del Biciclown y así compartir con él este viaje alrededor del mundo y al interior de cada uno de nosotros. Un viaje que comenzó en 2004 y que en principio iba a durar 10 años aunque al final han sido trece.

Su documental A la velocidad de las mariposas ha sido inscrito en el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra y en el Festival Internacional de Documentais de Tui Play-Doc.

Su libro de fotografía Diario fotográfico de un payaso en África, ha sido seleccionado como finalista para los premios de fotografía más importantes de España, Premios Visual.
Actualmente escribe otro libro, Regresando a ningún lugar y un nuevo documental. Ofrece conferencias y es guía de viajes en bicicleta por el mundo.

Filmografía 

 El arte de vivir (2007)
 Kilómetros de Sonrisas (2003)
 A la velocidad de las mariposas (2009)
 La Sonrisa del Nómada (2011)
 Contagiando Alegría (2013)
 Cuba contada por su gente (2015)

Libros 
 Kilómetros de Sonrisas (2004)
 África con un par (2007)
 Diario fotográfico de un payaso en África (2008)
 Donde termina el asfalto «Las vivencias de tres años por Asia (2011)
 8x12=2922 (2013)
 Una declaración de intuiciones (2015)
 Calendario (2017)
 Consejos para viajar en bicicleta (2017)
Regresando a ningún lugar (2018)
Dale una vuelta a tu mundo (2020)

Enlaces externos 
Web oficial.

Canal de Youtube.
 Teaser del documental A la velocidad de las mariposas
Entrevista BBVA
 Catálogo En línea de sus libros y DVD
 Artículo en www.cicloviajes.es
 Artículo en www.amigosdelciclismo.com

Cicloturismo
Nacidos en Oviedo